Independence (Califòrnia)
 Independence (Iowa)
 Independence (Kansas)
 Independence (Kentucky)
 Independence (Louisiana)
 Independence (Minnesota)
 Independence (Missouri)
 Independence (Ohio)
 Independence (Oregon)
 Independence (Virgínia)
 Independence (Wisconsin)